Antoine Albalat (1856-1935), écrivain et critique littéraire français.

 Albalat de la Ribera ;
 Albalat dels Tarongers ;
 Albalat dels Sorells, une commune d'Espagne.